Naranja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naranja de Tapia, ort, Michoacán de Ocampo, Zacapu,

USA 

 Naranja, Florida, ort, Miami-Dade County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar